Leon Alter (prawnik)
 Leon Alter (nauczyciel)